Aldershot – cittadina inglese dell'Hampshire
 Aldershot (collegio elettorale) – collegio elettorale britannico
 Aldershot Town F.C. – squadra di calcio della cittadina inglese
 Aldershot (Ontario) – comunità del Canada
 Aldershot (Nuova Scozia) – Canada
 SS Aldershot – serie di navi a vapore